Al-Ittihad (krant), Israëlische krant (Arabischtalig)
Al-Ittihad Aleppo, voetbalclub uit Aleppo in Syrië
Ittihad FC, voetbalclub uit Djedda in Saoedi-Arabië
Al Ittihad Tripoli, voetbalclub uit Tripoli in Libië
Madinat asj-Sja'ab, stadsdeel van Aden in Jemen, tot 1967 bekend als Al-Ittihad